SC Viktoria Köln, Duitse voetbalclub die in 1957 ontstond door een fusie en bestond tot 1994 toen de club opnieuw fuseerde
 SCB Viktoria Köln, opvolger van SC Viktoria in 1994 en ging in 2010 failliet
 FC Viktoria Köln 1904, opvolger van SCB Vikoria dat failliet ging
 SV Victoria 1911 Köln, voorganger van SC Fortuna Köln